Буянцы́ (, ) — деревня в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии.

Входит в состав Жодишковского сельсовета.

Расположена в северной части района. Расстояние до районного центра Сморгонь по автодороге — около 21 км, до центра сельсовета агрогородка Жодишки по прямой — 2 км. Ближайшие населённые пункты — Жодишки, Погорье, Понижаны.

Согласно переписи население Буянцов в 1999 году насчитывало 93 жителя.

Через деревню проходит грунтовая автомобильная дорога местного значения  Буянцы — Погорье — Козярники.

Примечания

Ссылки 
 Сморгонский райисполком

Населённые пункты Сморгонского района